4 miejscowości w Polsce: 
 Sękowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Bielsk 
 Sękowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Działdowo 
 Sękowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Nowy Tomyśl 
 Sękowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Duszniki